Le championnat de Russie de rugby à XV 2018 ou en russe  2018 (Professionalnaïa Regbiïnaïa Liga 2018) est une compétition de rugby à XV qui oppose les douze meilleurs des clubs russe. La compétition comporte une phase de poule séparée en deux divisions, et se termine par une finale en match aller-retour.

Liste des équipes en compétition

Résumé des résultats

Classement de la phase régulière

Division A 		
		
		
		
		
		
		
		
|}		
		
		
		
		
		
Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Division B 		
		
		
		
		
		
		
		
|}		
		
		
		
		
		
Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats détaillés

Phase régulière

Division A 		
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Division B 		
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale

Matchs pour le titre

place

place

Classement final

Notes et références

Liens externes 		
  Résumé de la saison		
		
		
		
		
2018		
Russie		
Sport en Russie en 2018